Бейкер-стрит:

 Бейкер-стрит — оживлённая улица в лондонском районе Мэрилебон (северная часть Вестминстера).
 Бейкер-стрит — станция лондонского метро, расположена под пересечением улиц Бейкер-стрит и Мэрилебон-роуд.